Дунин-Вольский () — польская фамилия. Известные носители:
 Дунин-Вольский, Пётр (1530—1590) — польский государственный и церковный деятель.
 Дунин-Вольский, Павел (1487—1546) — польский государственный и церковный деятель.